Salado (Argentinië), een rivier in Argentinië
 Salado (Paraguay), een rivier in Paraguay
 Salado (Andalusië), een rivier in Andalusië
 Salado (Texas), een plaats in Texas

 Salado (cultuur), een pre-Columbiaanse cultuur rond de Salt River (Arizona)